Luis Rivera kan syfta på bland andra:

 Luis Rivera (dramatiker) (1826–1872), spansk dramatiker
 Luis Rivera (friidrottare) (född 1987), mexikansk längdhoppare
 Luis Antonio Rivera (född 1930), puertoricansk komiker
 Luís Armando Rivera (1901–1986), dominikansk kompositör, pianist och violinist
 Luis Mariano Rivera (1906–2002), puertoricansk sångare, kompositör, poet och dramatiker
 Luis Muñoz Rivera (1859–1916), puertoricansk politiker